Dit is een lijst van voetballers die minimaal één officiële wedstrijd hebben gespeeld in het eerste elftal van de Nederlandse betaald voetbalclub Feyenoord of Feijenoord.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Competitiewedstrijden
Lijst van spelers die minimaal één competitiewedstrijd hebben gespeeld in het eerste elftal van Feyenoord. Bijgewerkt tot 17 augustus 2021.

Feyenoord
Feyenoord